Bauersbach kann stehen für:
 Bauersbach, Ortsteil der Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Bauersbach (Künsbach), rechter Oberlauf des Künsbachs bis nahe Künsbach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bauerbach
 Bauernbach